Digoel (rivier), een 525 kilometer lange rivier op het eiland Nieuw-Guinea.
 Hr. Ms. Digoel, een Nederlandse hulpmijnenveger van de DEFG-klasse.
 Boven-Digoel (strafkamp), een strafkamp in Nederlands-Indië tussen 1928 en 1942 aan de bovenloop van de rivier de Digoel.
 Boven Digoel (regentschap), een regentschap (Indonesisch: kabupaten) in het zuidoosten van de Indonesische provincie Papoea.